Oaxaca de Juárez, capital i ciutat principal de l'estat d'Oaxaca, a Mèxic
 Estat d'Oaxaca, estat mexicà
 Formatge d'Oaxaca, formatge blanc i bla d'origen mexicà originari de l'estat d'Oaxaca